The grapes of wrath – verso di The Battle Hymn of the Republic, inno patriottico statunitense composto da Julia Ward Howe nel 1861
Furore (The Grapes of Wrath) – romanzo di John Steinbeck del 1939
Furore (The Grapes of Wrath) – film del 1940 diretto da John Ford, tratto dal romanzo di Steinbeck
 The Grapes of Wrath – gruppo musicale canadese
 Operazione Grapes of Wrath – blitz israeliano del 1996 contro il Libano